Референдум о независности Црне Горе може бити:

 Први референдум о независности Црне Горе, одржан 1992. године.
 Други референдум о независности Црне Горе, одржан 2006. године.

Види још
 Независност Црне Горе (вишезначна одредница)